Aranguren puede referirse a:

Lugares

Argentina 
Aranguren, localidad argentina.
 Estación Aranguren, estación ferroviaria en Argentina.
 Aranguren, futura estación de subte en Buenos Aires.

España 
 Aranguren, concejo español en Navarra.
 Aranguren, municipio español en Navarra.
 Aranguren, localidad española en Vizcaya.
 Estación de Aranguren, estación ferroviaria en Vizcaya.

Personas 
Gonzalo Parra-Aranguren, abogado venezolano, juez de la Corte Internacional de Justicia.
José Luis López Aranguren, filósofo y ensayista español.
Juan José Aranguren, ingeniero químico y ejecutivo empresarial argentino, exministro de energía.